Boys Don't Cry kan verwijzen naar:

 Boys Don't Cry (film), een film uit 1999
 Boys Don't Cry (single), een single van The Cure